Vuurkorf (recreatie), een ijzeren mand waarin mensen houtblokken kunnen stoken
Vuurkorf (werktuig), een voorwerp waarmee vroeger de bovenste laag van het veen in brand werd gestoken